Dutch Open steht für folgende Veranstaltungen in den Niederlanden:

 Dutch Open, offene internationale Meisterschaften im Badminton
 Dutch Open (Darts), Dartturnier
 Dutch Open, früherer Name der KLM Open, Golfturnier
 Dutch Open (Squash), Squashturnier
 Dutch Open (Tennis), Tennisturnier (1957 bis 2008)
 Dutch Open (Taekwondo), Veranstaltung des Taekwondo-Verbandes